Gongoné peut désigner :
Gongoné, la localité située dans le département de Bousséra au Burkina Faso
Gongoné, la commune rurale située dans le département de Kampti au Burkina Faso
Gongombili-Gongoné, la localité située dans le département de Gaoua au Burkina Faso